Desa Sikayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sikayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,48), Jawa Tengah, 
 Desa Sikayu (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,55), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar